ФСК «Мариуполь» () — украинский футбольный клуб из Мариуполя, выступающий в Первой лиге Украины.

История 

Клуб основан в 2007 году под названием «Лидер». Команда являлась участником чемпионата Мариуполя, становилась обладателем Кубка Мариуполя и Кубка памяти Арменовского. В 2017 году клуб в связи с наличием нового спонсора сменил название на ФК «Яруд». Тогда же команда впервые приняла участие в любительском чемпионате и Кубке Украины. Главным тренером являлся Дмитрий Есин.

В 2017 году команда стала бронзовым призёром чемпионата Мариуполя, а уже в следующем году чемпионом города и обладателем Кубка и Суперкубка города. В 2019 году «Яруд» стал обладателем Кубка Победы. В сезоне 2019/20 команда заняла четвёртое место в любительском чемпионате Украины, при этом сразу три игрока команды вошли в пятёрку лучших бомбардиров турнира.

Летом 2020 года руководство «Яруда» подало заявку на участие во Второй лиге Украины 2020/21 и в итоге клуб был допущен к розыгрышу турнира. 29 августа 2020 года команда стартовала в Кубке Украины и в первом предварительном раунде уступила любительскому клубу «Виктория» из села Николаевка Сумской области со счётом (0:4). Свой первый матч во Второй лиге Украины команда сыграла 6 сентября 2020 года против симферопольской «Таврии» (1:1).

20 июля 2022 клуб сменил название на ФСК «Мариуполь», под которым стартовал в Первой лиге Украины 2022/2023.

Стадион 

«Мариуполь» играет на стадионе «Западный», вмещающем 3063 зрителей. В сезоне 2022/23, из-за боевых действий и оккупации Мариуполя войсками РФ, команда базируется в Демидове, в Киевской области, и проводит домашние матчи на стадионе «Диназ»

Основной состав 
Состав команды в первой половине сезона 2022/23

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Руководство 
 Президент — Александр Ярошенко
 Спортивный директор — Сергей Лискун
 Начальник команды — Александр Плотниченко
 Главный тренер — Олег Краснопёров
 Тренер — Сергей Грибанов
 Тренер — Евгений Калиниченко
 Тренер вратарей — Роман Нестеренко

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуб
 Профиль команды на сайте ua-football.com

Футбольные клубы Донецкой области
Спортивные клубы Мариуполя
ФК «Мариуполь» (2007)